Frankrijk is een van de landen die deelnemen aan het Wereldkampioenschap Strandvoetbal 2005 in Brazilië. Frankrijk is op het toernooi ingedeeld in groep D bij Australië en Argentinië. Het is de ?e keer dat Frankrijk deelneemt aan de eindronde.

Selectie en statistieken

Land op het wereldkampioenschap strandvoetbal 2005
Voetbal in Frankrijk